Гусевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Гусёвское сельское поселение — входит в Ольховский район

Костромская область
 Гусевское сельское поселение — входит в Мантуровский район

Ростовская область
 Гусевское сельское поселение — входит в Каменский район

Тверская область
 Гусевское сельское поселение — входит в Оленинский район